Pułki ułanów noszące numer „5”:

Polskie:
 5 Pułk Ułanów Imienia Zamojskich Wojska Polskiego Królestwa Kongresowego
 5 Pułk Ułanów Wojska Polskiego na Wschodzie powstał 7 III 1918 z przemianowania 2 Pułku Strzelców Konnych, 20 IV 1918 przemianowany na 7 Pułk Ułanów, który w 1919 został odtworzony jako 12 Pułk Ułanów Podolskich
 5 Pułk Ułanów Wielkopolskich Armii Wielkopolskiej
 5 Pułk Ułanów Zasławskich Wojska Polskiego II RP 
 5 Pułk Ułanów ludowego Wojska Polskiego

Austro-Węgierskie:
 Pułk Ułanów Obrony Krajowej Nr 5 (1894-1917) → 5 Pułk Strzelców Konnych (1917-1918)

Niemiecki:
 5 Pułk Ułanów (Westfalski) – sformowany 7 marca 1815; garnizon: Düsseldorf; przydział w 1914: VII Korpus Armii Niemieckiej

Rosyjski:
  (1803–1918)